Senlis (Oise)
 Senlis (Pas-de-Calais)
ook:
Senlis-le-Sec,  Somme